Nine puede referirse a:

Nine, freguesia portuguesa del municipio de Vila Nova de Famalicão
Nine (película de 2009), dirigida por Rob Marshall;
9 (película), dirigida por Shane Acker;
El dibujante argentino Carlos Nine;
Nine Network, cadena de televisión australiana.
 Nine: Musical de Broadway (1982)
 Nine Shopping, centro comercial de la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires, Argentina.